Pterapherapteryx sezalata är en fjärilsart som beskrevs av Hübner 1796/99. Pterapherapteryx sezalata ingår i släktet Pterapherapteryx och familjen mätare. Inga underarter finns listade.

Källor 

Mätare
sezalata